Чо́рний — українське прізвище.

Відомі носії 
 Чорний Анатолій Володимирович — полковник Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Чорний Антін Павлович (1891—1986) — кубанський бандурист.
 Чорний Антон Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чорний Вадим Валентинович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чорний Вадим Олександрович (1992—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Чорний Василь Іванович ( 1987) — український футболіст.
 Чорний Василь Іванович (1919—1989) — радянський військовий льотчик, учасник нацистсько-радянської війни.
 Чорний Василь Микитович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Чорний Віктор Іванович ( 1968) — український політик, народний депутат України 9-го скликання.
 Чорний Віктор Миколайович (1891—1937) — начальник Олександрівської, Московсько-Київсько-Воронезької та Південних залізниць, ректор МІІТу (1928—1930 рр.), член колегії НКШС…
 Чорний Віталій Сергійович — доктор філософських наук, професор.
 Чорний Володимир Володимирович — кандидат медичних наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2009).
 Чорний Володимир Володимирович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.
 Чорний Володимир Костянтинович (1925—2003) — український редактор.
 Чорний Володимир Лазарович (* 1929) — український дипломат і журналіст.
 Чорний Володимир Пантелійович (* 1949) — український художник в галузі пейзажного живопису.
 Чорний Горимир Горимирович (1923—2012) — учений у галузі механіки. Академік АН СРСР.
 Чорний Григорій Олександрович (1912—1979) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Чорний Денис Вікторович ( 1988) — український спортсмен в царині академічного веслування, медаліст Універсіади-2013 в Казані.
 Чорний Дмитро Миколайович ( 1959) — український історик, доктор історичних наук
 Чорний Ігор Віталійович ( 1964) — український літературознавець, письменник, критик
 Чорний Ігор Володимирович ( 1953) — доктор технічних наук (2001).
 Чорний Ілля Григорович (1913—1979) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Чорний Клим Фадейович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Чорний Микола Васильович (нар. 1935) — український науковець у галузі ветеринарії, доктор ветеринарних наук.
 Чорний Микола Вікторович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чорний Микола Володимирович (1985—2014) — учасник російсько-української війни. Почесний громадянин Тернопільської області (2022, посмертно).
 Чорний Михайло:
 Чорний Михайло Кирилович (1911—1958) — український кінооператор.
 Чорний Михайло Никифорович (1933—2020) — Народний художник України.
 Чорний Михайло Панасович (1887—1983) — старшина Армії Української Держави, інженер-агроном, громадський діяч.
 Чорний Олег Володимирович ( 1963) — український кінорежисер.
 Чорний Олександр Анатолійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Чорний Олександр Дмитрович ( 1951) — український журналіст, письменник, редактор, видавець, краєзнавець, фольклорист.
 Чорний Олександр Михайлович ( 1955) — український кінооператор.
 Чорний Олексій Петрович ( 1964) — доктор технічних наук, професор.
 Чорний Павло Прохорович (1915—1998) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Чорний Роман (1983) — український актор кіно та дубляжу.
 Чорний Сергій Данилович (1874—1956) — український астроном.
 Чорний Сергій Іванович (1886—1952) — полковник Армії Української Народної Республіки.
 Чорний Сергій Миколайович (1967—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чорний Тарас Олександрович — солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.

Псевдоніми, прізвиська тощо 
 Грицько Чорний (? — 1630) — гетьман реєстрових козаків (1628—1630).
 Данило Чорний (? — 1428) — іконописець, чернець.
 Завіша Чорний (бл. 1379 — 1428) — польський лицар та дипломат першої половини XV століття.
 Лев Чорний (1878–1921) — псевдонім політичного анархіста Турчанинова Павла Дмитровича.
 Лешек Чорний (1241–1288) — представник династії П'ястів, один з польських князів періоду феодальної роздробленості.
 Саша Чорний  — псевдонім російського письменника Олександра Михайловича Глікберга (1880–1932).

Див. також 
 Чорна
 Чорний

Примітки 

Українські прізвища